Чемпионат мира по хоккею с мячом 1989
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1989
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1989